Сарафя́н () — вірменське прізвище. Походить від  — «міняйло валюти».

  — британський історик.
 Анджела Сарафян — американська акторка.
 Барбара Сарафян — бельгійська акторка.
  — американський жонглер.
  — бразильсько-вірменський боєць мішаних бойових мистецтв.
  — американський продюсер, режисер, актор та сценарист.
 Елон Сарафян — вірменський співак.
  — американська продюсерка.
  — вірменський письменник, поет та журналіст.
  — американський режисер та актор.
  — американський сценарист.

Примітки